Enkele Wiericke
 Dubbele Wiericke 

Beide zijn kanalen in Zuid-Holland, van de Rijn naar de Hollandse IJssel. Aan de Rijn ligt Fort Wierickerschans.